Harpa (Reykjavik), een concert- en congrescentrum in de IJslandse hoofdstad Reykjavik
 Harpa (slak), een geslacht weekdieren